Kärnkraft i Ryssland. Ryssland har idag (dec-2021) 38 kärnreaktorer som producerar 28 578 MWe. Fyra reaktorer byggs och ca 20 planeras att byggas i andra länder.

Enligt energipolitiken från 2003 i Ryssland ska beroendet av fossila bränslen minska genom att fördubbla kärnkraftseffekten till 2020. 2006 tillkännagav den ryska federala kärnkraftsenergi myndigheten att de framtida planerna inom kärnkraftsindustrin är att 23 % av landets elförbrukning ska komma från kärnkraft 2020 och 25 % 2030.

Reaktortyper 
Det finns idag följande reaktortyper i Ryssland:
 4 stycken första generationens VVER-440/230 eller liknande tryckvattenreaktorer,
 2 stycken andra generationens VVER-440/213 tryckvattenreaktorer,
 15 stycken tredje generationens VVER-1000 tryckvattenreaktorer med full inneslutning,
 9 stycken RBMK lättvatten, grafitreaktorer,
 4 små grafitmodererade kokvattenreaktorer
 1 BN-600 snabb bridreaktor (FBR).

Reaktorer 
Tabell över kärnkraftverk i Ryssland.

Utbyggnad av kärnkraften 
I Ryssland finns ambitiösa projekt för utbyggnad av kärnkraft. Det är planerat att 28 nya rektorer ska vara färdigbyggda inom de närmaste åren. 

För tillfället, maj 2012, så byggs det 10 nya anläggningar, vilket innefattar en av den helt nya konceptet för kärnkraftverk, det flytande kärnkraftverket. 

Reaktorer under uppbyggnad

Ej färdigställda reaktorer

Se även 
 Rosatom

Referenser

Noter

Externa länkar
 Rysslands officiella hemsida om kärnkraftverk , 
 World Nuclear Association, Nuclear Power in Russia 

Kärnkraft i Ryssland
Rysslands samhälle